Diamantensi – abitanti di Diamante (Brasile)
Diamantensi – abitanti di Diamante do Norte
Diamantensi – abitanti di Diamante do Sul